O Centro de Pesquisa Professor Manuel Teixeira da Costa (CPMTC-IGC-UFMG) é um órgão complementar do Instituto de Geociências da UFMG (Brasil), foi criado em maio de 1981 em Belo Horizonte e institucionalizado pelo Conselho Universitário em 14 de maio de 1987. É regido por seu Regimento Geral, aprovado pela Egrégia Congregação do IGC/UFMG em 19 de dezembro de 1996.

O CPMTC-IGC-UFMG apóia a realização de projetos de pesquisa, cursos de pós-graduação e graduação, e prestação de serviços em Geologia e áreas afins das Geociências.

Características 
O CPMTC conta com os laboratórios de Anisotropia Magnética, Análise de Imagem Microscópica, Caracterização de Rochas Ornamentais, Difração e Fluorescência de Raios X, ICP-Plasma, Laminação, Mídia, Modelagem Geológica e Metalogenética, Petrografia, Frantz, Litoteca, Preparação de Amostras e Química Via Úmida, além de equipamentos para trabalhos de campo.

No CPMTC trabalham professores da UFMG (todos doutores, incluindo aposentados), bolsistas recém-doutores, estudantes de doutorado e mestrado, bolsistas de iniciação científica, estudantes em trabalho de graduação, estagiários, dois técnicos, uma secretária e um motorista eventual.

Os pesquisadores organizam-se segundo Núcleos de Pesquisa, atualmente em número de 10: Geoquímica Ambiental, Geomorfologia Aplicada e Gestão Ambiental, Minerais e Rochas Industriais, Mapeamento Geológico em Áreas do Pré-Cambriano, Geologia Estrutural Aplicada, Geotectônica e Geocronologia, Geodinâmica de Coberturas Superficiais e do Meio Ambiente, Granitóides e Pegmatitos, Geologia Urbana, Geologia Econômica.

A administração é exercida pelo Diretor, que é assessorado pelo Conselho Diretor do qual fazem parte todos os coordenadores de Núcleos de Pesquisa, representantes dos pesquisadores não-coordenadores, da Congregação do Instituto de Geociências, funcionários técnico-administrativos e discentes.

Núcleos de Pesquisa 
O Núcleo de Pesquisa é o agrupamento de pesquisadores com o objetivo de desenvolver atividades de pesquisa e suas aplicações práticas em uma área específica, comportando um ou mais projetos de pesquisa.

O Núcleo é constituído por um coordenador e pelos demais pesquisadores, que podem pertencer ao CPMTC, ao IGC, ou a qualquer outra instituição de pesquisa.

O número e composição dos núcleos é variável e dinâmico. Atualmente, há dez núcleos de pesquisa.

Geodinâmica de Coberturas Superficiais e do Meio Ambiente 
O Núcleo de Pesquisas em Geodinâmica de Coberturas Superficiais e do Meio Ambiente objetiva a realização de projetos de pesquisa em Geomorfologia/Geofísica e Meio Ambiente

Geologia Estrutural Aplicada 
O Núcleo de Pesquisa em Geologia Estrutural tem por objetivo desenvolver estudos/trabalhos de geologia aplicado a jazidas minerais, e tecnologia mineral.

Geologia Econômica 
O Núcleo de Pesquisa em Geologia Econômica objetiva a realização de estudos do enquadramento geológico, caracterização mineralógica, geoquímica, controle e gênese de bens minerais metálicos e não-metálicos, associados a rochas metamórficas e magmáticas.

As prioridades do Núcleo são os estudos de depósitos e ocorrências de ouro, grafita, minerais de lítico e gemas coradas.

Geologia Urbana 
O Núcleo de Pesquisa em Geologia Urbana tem por objetivo o desenvolvimento de pesquisas relacionadas aos diversos campos da geologia urbana, incluindo desde estudos sobre as atividades antrópicas na degradação ambiental até pesquisas sobre a evolução geológica do Terciário e do Quaternário.

Geomorfologia Aplicada e Gestão Ambiental 
O Núcleo de Pesquisas em Geomorfologia Aplicada e Gestão Ambiental tem por objetivos desenvolver atividades de pesquisa nas áreas do conhecimento enfocadas; buscar a consolidação de grupo(s) de pesquisa, objetivando a consecução do rótulo de excelência; investigar métodos de aplicação dos resultados da investigação científica à melhoria do ensino; investigar método de aplicação dos resultados da investigação científica à melhoria do ensino; investigar as oportunidades existentes para o estabelecimento de relações produtivas Núcleo-Empresas visando:
 A - incorporar as necessidades de conhecimento do setor produtivo ao direcionamento do esforço de investigação científica e
 B – buscar parte dos recursos necessários à viabilização da investigação científica.

Geoquímica Ambiental 
O Núcleo de Pesquisas em Geoquímica Ambiental tem por objetivo criar uma base para trabalhos em pesquisa geoquímica ambiental, congregando pesquisadores que já vêm efetuando trabalhos dessa natureza quer em conjunto, quer em separado.

O núcleo pretende: planejar, preparar, executar e coordenar projetos relativos a impactos químicos ambientais (geoquímica ambiental) relacionados ao solo, água, ar e sedimentos, para atuar no Estado de Minas Gerais e em outras regiões; participar em (e dar apoio para) projetos de outros grupos e núcleos; instalar a infraestrutura para conseguir estes objetivos; colaboração com outros instituições (interinstitucional, interuniversitário, insterestadual, internacional; colocar em funcionamento o equipamento necessário (RFX, ICP-AES).

Geotectônica e Geocronologia 
O Núcleo de Pesquisa em Geotectônica e Geocronologia objetiva realizar projetos científicos que visam o entendimento da evolução crustal no Pré-Cambriano, por meio da investigação de campo e de estudos isotópicos, geoquímicos, mineralógicos e petrológicos.

Granitóides e Pegmatitos 
O Núcleo de Pesquisa em Granitóides e Pegmatitos visa a caracterização mineralógica, geoquímica e genética de granitóides, pegmatitos e rochas associadas buscando a caracterização de seu ambiente de geração e posicionamento.

Mapeamento Geológico em Áreas do Pré-Cambriano 
O Núcleo de Pesquisa em Mapeamento Geológico em Áreas do Pré-Cambriano objetiva o desenvolvimento e aplicação de técnicas de mapeamento geológico a terrenos pré-cambrianos, com ênfase nas análises estratigráficas, estrutural e sedimentológica, associadas a técnicas de caráter petrológico, visando o delineamento das principais fases de evolução geodinâmica destes terrenos no estado de Minas Gerais, através de análise de bacias e de seus processos de inversão.

Minerais Industriais e Rochas Ornamentais 
O Núcleo de Pesquisas em Minerais e Rochas Industriais tem por objetivos o desenvolvimento integrado de projetos de pesquisa, envolvendo a caracterização e a aplicação de minerais e de rochas industriais no Estado de Minas Gerais, em parceria com o setor produtivo.

Laboratórios 
 Laboratório de Análise de Imagem Microscópica
 Laboratório de Anisotropia Magnética
 Laboratório de Caracterização de Rochas Ornamentais
 Laboratório de Difração e Fluorescência de Raios-X
 Laboratório de ICP e Química Via Úmida
 Laboratório de Laminação
 Laboratório de Mídia
 Laboratório de Modelagem Geológica e Metalogenética
 Laboratório de Petrografia
 Laboratório de Preparação de Amostras
 Separação Magnética (Frantz)
 Litoteca

Instituições de pesquisa do Brasil
Universidade Federal de Minas Gerais